Förstel ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Förstel (* 1982), deutsche Sängerin und Schauspielerin, siehe Ela Paul
 Gertrud Förstel (1880–1950), deutsche Sängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Karl Förstel (1928–2018), deutscher Altphilologe

Förstel steht für:

 Förstel, Rittergut, siehe Langenberg (Raschau-Markersbach)